El Masters de Miami 2015, també conegut com a Miami Open 2015 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 31a edició del torneig es va disputar entre el 23 de març i el 5 d'abril de 2015 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el tercer títol de l'any, els tres més importants fins al moment de la temporada. Aquest fou el cinquè títol a Miami i el 22è de categoria Masters de la seva carrera. Amb aquest títol va esdevenir el primer tennista a fer doblet Indian Wells−Miami en tres ocasions. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar per vuitena ocasió aquest títol, la quarta en l'Era Open en guanyar un mateix torneig en vuit ocasions, i es va mantenir invicta des de l'inici de la temporada. Els germans Bob i Mike Bryan van obtenir el seu quart títol a Miami i el 33è títol de categoria Masters com a parella. La parella femenina formada per la suïssa Martina Hingis i l'índia Sania Mirza van continuar la seva ratxa perfecta en una repetició de la final disputada a Indian Wells dues setmanes abans. D'aquesta manera, la parella s'emportava els segon títol en els dos primers torneigs que disputaven juntes, amb una marca espectacular de 20 sets guanyats consecutivament sense haver-ne perdut encara cap. Per part de Hingis, aquest fou el 43è títol de dobles de la seva carrera, igualant el nombre de títols individuals del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015